CT Pará (D-27) fue el nombre de dos buques de la Marina de Brasil, a saber:
 el CT Pará (1959), destructor clase Fletcher (USS Guest) adquirido en 1959; y
 la CT Pará (1989), fragata clase García (USS Albert David) adquirida en 1989.